Folium (blad), Latijns woord voor blad
 Foliumzuur, een organische verbinding
 Folium van Descartes, een wiskundige kromme